

Місцевість:
 Село Шевченка — місцевість у Києві

Села:
 Шевченка — Вінницька область, Гайсинський район
 Шевченка — Вінницька область, Жмеринський район
 Шевченка — Вінницька область, Хмільницький район
 Шевченка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Шевченка — Житомирська область, Романівська селищна громада
 Шевченка — Житомирська область, Вільшанська сільська громада
 Шевченка — Запорізька область, Бердянський район
 Шевченка — Запорізька область, Василівський район, Василівська міська громада
 Шевченка — Запорізька область, Василівський район, Роздольська сільська громада
 Шевченка — Запорізька область, Запорізький район
 Шевченка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Шевченка — Запорізька область, Мелітопольський район, Якимівська селищна громада
 Шевченка — Запорізька область, Пологівський район
 Шевченка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Шевченка — Кіровоградська область, Голованівський район, Підвисоцька сільська громада 
 Шевченка — Кіровоградська область, Голованівський район, Благовіщенська міська громада
 Шевченка — Кіровоградська область, Олександрійський район 
 Шевченка — Одеська область, Березівський район
 Шевченка — Харківська область, Харківський район
 Шевченка — Херсонська область, Каховський район
 Шевченка — Хмельницька область, Шепетівський район
 Шевченка — Хмельницька область, Хмельницький район, Староостропільська сільська громада
 Шевченка — Хмельницька область, Хмельницький район, Ярмолинецька селищна громада
 Шевченка — Черкаська область, Черкаський район
 Шевченка — Чернігівська область, Ніжинський район, Бахмацька міська громада
 Шевченка — Чернігівська область, Ніжинський район
 Шевченка — Чернігівська область, Прилуцький район
 Шевченка — Чернігівська область, Талалаївський район
 Шевченка — Чернігівська область, Чернігівський район

 Шевченка — колишня назва села Шевченко Шепетівського району Хмельницької області (до 13 травня 2015 року)

Селища:
 Шевченка — Вінницька область, Вінницький район
 Шевченка — Полтавська область, Полтавський район
 Шевченка — Чернігівська область, Прилуцький район

Залізниця:
 Шевченка — пасажирський залізничний зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці

Див. також 
 Шевченко
 Тараса Шевченка
 Шевченки